Liehm ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Jaroslav Liehm (1924–2020), tschechischer Autor, Publizist, Übersetzer, Filmwissenschaftler und Literaturwissenschaftler
 Hugo Liehm (1879–1958), deutscher Politiker (SdP)
 Anton Liehm (1817–1860), böhmischer Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Lim
 Liem